Aspindza è una città georgiana della regione di Samtskhe-Javakheti.

Altri progetti 

Centri abitati del Samtskhe-Javakheti